Reno puede referirse a:

 Reno, nombre común de la especie de mamífero Rangifer tarandus.
 Reno, río italiano.

Topónimos

Italia 
 Reno di Leggiuno, fracción costera de la localidad de Leggiuno (VA).

Estados Unidos 
 Reno, ciudad del estado de Nevada.
 Reno, localidad del estado de Ohio.
 Reno, ciudad del estado de Pensilvania.
 Reno, ciudad del condado de Lamar, en el estado de Texas.
 Reno, ciudad del condado de Parker, en el estado de Texas.

Personas 
 Janet Reno, exfiscal General de los Estados Unidos.
 Jean Reno, actor francés.

Otros 
 Municipio de Reno 
 Condado de Reno
 Reno TCP

Enlaces externos